«Dr. TV» puede referirse a:

 Dr. TV, programa de televisión de Chile.
 Dr. TV, programa de televisión de Perú